Amphilemuridae — вимерла родина їжакоподібних ссавців, що існувала протягом еоцену- олігоцену.

Класифікація 
Родина Amphilemuridae Hill, 1953
 Підродина Placentidentinae D. E. Russell et al., 1973
 Рід Placentidens Russell i Savage 1973
 Placentidens lotus Russell i Savage 1973
 Підродина Amphilemurinae Hill, 1953
 Рід Macrocranion Weitzel, 1949
 Macrocranion junnei Smith, Bloch, Strait i Gingerich, 2002 
 Macrocranion nitens (Matthew, 1918) 
 Macrocranion robinsoni Krishtalka i Setoguchi, 1977 
 Macrocranion vandebroeki (Quinet, 1964) -
 Macrocranion germonpreae Smith, 1997 
 Macrocranion tenerum (Tobien, 1962) 
 Macrocranion tupaiodon Weitzel, 1949 
 Macrocranion huerzeleri Maitre, Escarguel i Sigé, 2006
 Macrocranion storchi Maitre, Escarguel i Sigé, 2006
 Macrocranion sudrei Maitre, Escarguel i Sigé, 2006
 Рід Amphilemur Heller 1935
 Amphilemur eocaenicus Heller, 1935
 Amphilemur peyeri (Hürzeler, 1946)
 Amphilemur oltinus Maitre, Escarguel i Sigé, 2006
 Рід Pholidocercus von Koenigswald i Storch 1983
 Pholidocercus hassiacus von Koenigswald i Storch, 1983
 Рід Gesneropithex Hürzeler 1946
 Gesneropithex figularis Hürzeler, 1946
 Gesneropithex grisollensis Norris i Harrison, 1998
 Рід Alsaticopithecus Hürzeler 1947
 Alsaticopithecus leemani Hürzeler 1947
 Рід Echinolestes Maitre, Escarguel i Sigé, 2006
 Echinolestes quercyi

Посилання 

 Smith, T., Bloch, J. I., Strait, S. G. & Gingerich, P. D. (2002) - NEW SPECIES OF MACROCRANION (MAMMALIA, LIPOTYPHLA)FROM THE EARLIEST EOCENE OF NORTH AMERICA AND ITS BIOGEOGRAPHIC IMPLICATIONS. CONTRIBUTIONS FROM THE MUSEUM OF PALEONTOLOGY VOL. 30, NO. 14, PP. 373–384, 31 Dezembro 2002.

Їжакоподібні
Вимерлі родини ссавців